Prvenstvo Hrvatske u boćanju za sezonu 2014./15.

Prva liga

Druga liga

Jug

Sjever

Treća liga

Dubrovnik - Neretva

Istra - Primorje

Srednja Dalmacija

Zagreb - Slavonija

Izvori 
 BK Zrinjevac, 1. HBL 2014./15., pristupljeno 2. svibnja 2015.
 Hrvatski boćarski savez, 1. liga 2014./15., pristupljeno 2. svibnja 2015.
 Istarski boćarski savez, 1. HBL 2014./15., pristupljeno 2. svibnja 2015.
 Hrvatski boćarski savez 2. liga - Jug 2014./15., pristupljeno 22. kolovoza 2015.
 Boćarski savez Splitsko-dalmatinske županije 2. liga - Jug 2014./15. , pristupljeno 22. kolovoza 2015.
 Hrvatski boćarski savez 2. liga - Sjever 2014./15., pristupljeno 22. kolovoza 2015.
 Istarski boćarski savez, 2. liga - Sjever 2014./15., pristupljeno 22. kolovoza 2015.
 Hrvatski boćarski savez 3. liga - Dubrovnik - Neretva 2014./15., pristupljeno 22. kolovoza 2015.
 Hrvatski boćarski savez 3. liga - Istra - Primorje 2014./15., pristupljeno 22. kolovoza 2015.
 Istarski boćarski savez, 3. liga - Zapad (Istra - Primorje) 2014./15., pristupljeno 22. kolovoza 2015.
 Hrvatski boćarski savez 3. liga - Srednja Dalmacija 2014./15., pristupljeno 22. kolovoza 2015.
 Boćarski savez Splitsko-dalmatinske županije 3. liga - Srednja Dalmacija 2014./15. , pristupljeno 22. kolovoza 2015.
 Hrvatski boćarski savez 3. liga - Zagreb - Slavonija 2014./15., pristupljeno 22. kolovoza 2015.

2014-15